O Papatoetoe Association Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em Papatoetoe, Nova Zelândia. A equipe compete na Northern Premier League (Nova Zelândia).

História 
O clube foi fundado em 1959.

Notáveis futebolistas
Muitos atuaram pela Seleção Neozelandesa de Futebol como o arqueiro Frank van Hattum.

  Noel Barkley
  Dave Bright
  Billy de Graaf
  Frank van Hattum
  Billy McClure

  Ray Redshaw
  Colin Tuaa
  Brian Turner
  Chris Zoricich
  Joseph Dan-Tyrell

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1959